Леви́цкая (; ) — фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Левицкая, Александра Юрьевна (род. 1954) — советник президента России.
 Баянова (Левицкая), Алла Николаевна (1914—2011) — румынская, советская и российская эстрадная певица.
 Левицкая, Анастасия Зиновьевна (1899—1955) — оперная певица.
 Левицкая, Галина Львовна (1901—1949) — украинская пианистка и музыкальный педагог.
 Левицкая, Генриэтта (1930—2010) — советская, украинская художница.
 Вальковяк (Левицкая), Данела (род. 1935) — польская гребчиха-байдарочница.
 Басараб (Левицкая), Ольга Михайловна (1889—1924) — активистка украинского национального движения.
 Адлер (Левицкая), Сара (1858—1953) — российская и американская актриса еврейского театра.
 Левицкая, София Филипповна (1874—1937) — украинская художница-эмигрантка.

Составные фамилии 
 Левицкая-Холодная, Наталья Андреевна (1902—2005) — украинская писательница, поэтесса, переводчица. См. также 
 Левитская